Blagoevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Благоево) :
Blagoevo, village bulgare de l'obchtina de Razgrad, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Blagoevo, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.